KVK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kirovsk-Apatity (Russia)